Jacques Potier de Novion (1642 - ) est un prélat français du .
Pierre Novion est un directeur de la photographie français.
Plusieurs membres de la branche Novion de la famille Potier, dont fait partie Jacques Potier de Novion.